Månegarm (от , согласно Младшей Эдде — гигантский волк, который в начале Рагнарёка поглотит луну) — шведская викинг/фолк/блэк-метал-группа, основанная в 1995 году. Группа сменила своё прежнее название Antikrist после первого месяца репетиций. Вторая демозапись Ur Nattvindar (1997) помогла группе заключить контракт с лейблом Displeased Records, благодаря своему более фолковому звучанию, в частности, наличию скрипок и женского вокала. Перед записью дебютного альбома Nordstjärnans tidsålder (1998) группа нанимает нового вокалиста Виктора Хемгрена. Однако проблемы с поиском вокалиста на этом не заканчиваются, на полпути записи второго альбома Havets Vargar (2000) Виктор покидает группу. Было решено, что барабанщик Эрик Гросие справится с обязанностями вокалиста. После короткого перерыва группа приступает к записи третьего альбома Dödsfärd (2003), на котором проявляются большое разнообразие темпов и всё большее присутствие чистого вокала. Материал первых демозаписей был переиздан на сборнике Vargaresa — The Beginning (2004), а четвёртый альбом Vredens Tid (2005) был провозглашен лучшим в дискографии, благодаря ему группа получила приглашения на европейские фестивали. После следующего релиза — акустического мини-альбома Urminnes Hävd (The Forest Session) (2006) — группа перешла на лейбл Black Lodge, на котором вышел альбом Vargstenen (2007).

Состав

Текущий состав 
 Jonas «Rune» Almquist — гитары (1995-наст. время)
 Erik Grawsiö — ударные (1996—2010), вокал (2000-наст. время), бас (2010-наст. время), акустическая гитара
 Markus Andé — гитары (1996-present)
 Jacob Hallegren — ударные (2011-наст. время)

Бывшие участники 
 Svenne Rosendal — вокал (1995—1996)
 Jonny Wranning — вокал (1996)
 Georgios «Gogge» Karalis — вокал (1997)
 Viktor Hemgren — вокал (1997—1999)
 Mårten Matsson — гитары (1995—1996), вокал (1996)
 Pierre Wilhelmsson — бас (1995—2010)
 Jan Liljekvist — виолончель, флейта, скрипка (2004—2012)

Временная шкала

Дискография

Альбомы 

Переиздания

Сборники

Мини-альбомы 
 2006: Urminnes hävd (The Forest Sessions)

Переиздания

Синглы 
 2007: «Genom världar nio»

Демозаписи 
 1996: Vargaresa
 1997: Ur Nattvindar

Примечания

Ссылки 
 Månegarm на MusicMight
 Månegarm на folk-metal.nl
 Månegarm на tartareandesire.com
 Månegarm на rockfaces.ru
 Månegarm на hardliberty.ru

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1995 году
Фолк-метал-группы Швеции